Don Otten – cestista statunitense, fratello di Mac
Jonny Otten – ex calciatore tedesco
Lou Otten – calciatore olandese
Mark Otten – calciatore olandese
Mac Otten – cestista statunitense, fratello di Don